Варваровка (), село, 
Верхнесамарский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682002. Население по переписи 2001 г. составляет 195 (97/98 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Варваровка находится на правом берегу реки Самара, чуть ниже по течению от места впадения в неё реки Опалиха, есть мост.
На противоположном берегу находится село Веселое.
В 1-м км находится село Павловка, а в 2-х км село Верхняя Самара.

История 
 1775 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Культура 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 105 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района